Черники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черники — деревня, Круповский сельсовет, Лидский район, Гродненская область
 Черники — деревня, Крупицкий сельсовет, Минский район, Минская область
 Черники — деревня, Юзуфовский сельсовет, Минский район, Минская область

Россия 
 Черники — хутор в составе города Краснодар Краснодарского края.